La sororité peut désigner : 
 la sororité en tant que concept féministe ;
 une sororité étudiante, équivalent des fraternités notamment au sein des universités nord-américaines.